Espressione che indica aver compiuto qualcosa di sbagliato.
Passo falso (Take One False Step) – film del 1949 diretto da Chester Erskine 
Passo falso (Deadfall) – film del 1968 diretto da Bryan Forbes
Passo falso (Piégé) – film del 2014 diretto da Yannick Saillet